
Termin -{POC}- ima više značenja.

 Proopiomelanokortin, intermedijarni peptid kortikotropina
 Polikarbonat, posebna grupa termoplastičnih polimera